Pofalla ist der Familienname von:
Ronald Pofalla (* 1959), deutscher Politiker
Boris Pofalla, (* 1983), deutscher Autor